Меликсетя́н () — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Меликсетян, Айк  (Haig Meliksetyan) (род. 1962) — агент ЦРУ по Ближнему Востоку.
 Меликсетян, Григор Вачеивич (род. 1986) — армянский футболист.
 Меликсетян, Гурген Акопович (род. 1986) — армянский футболист.
 Меликсетян, Давид (род. 1989) — армянский футболист.
 Меликсетян, Хачик Амаякович (1920—1974) — полный кавалер ордена Славы.